

Geografia 
 Regno Unito
 Weaver – fiume inglese affluente di sinistra della Mersey
 Stati Uniti d'America
 Weaver – città della Contea di Calhoun, Alabama
 Weaver – città fantasma della Contea di Yavapai, Arizona

Persone 
 Blayne Weaver – attore e doppiatore statunitense
 Cam Weaver – calciatore statunitense
 Dennis Weaver – attore e aviatore statunitense
 Jacki Weaver – attrice australiana
 Kyle Weaver – cestista statunitense
 Melinda Weaver – giocatrice di softball australiana
 Nicky Weaver – calciatore inglese
 Raymond Weaver – insegnante statunitense, biografo di Hermann Melville 
 Sigourney Weaver – attrice statunitense
 Warren Weaver – scienziato e matematico statunitense

Altro 
 3107 Weaver – asteroide della fascia principale
 Slitta Weaver – tipo di slitta
 Legs Weaver – personaggio del fumetto Legs Weaver
 Kerry Weaver – personaggio della serie televisiva E.R. – Medici in prima linea